Rottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rottjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Rottjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Rottjärnarna (Rämmens socken, Värmland, 667418-139965), är namnet på två intilliggande sjö ar i Filipstads kommun, 
Rottjärnarna (Rämmens socken, Värmland, 667430-139975), är namnet på två intilliggande sjö ar i Filipstads kommun, 
Rottjärnen, Dalarna, sjö i Säters kommun,  (5,04 ha)
Stora Rottjärnen, sjö i Mora kommun, 
Rottjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Rottjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (10,7 ha)
Rottjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Rottjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (3,56 ha)
Rottjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (26,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn